Don Desiderio steht für:

 Don Desiderio disperato per eccesso di buon cuore, Lustspiel von Giovanni Giraud (1808)
 Don Desiderio (Mosca) bzw. Il disperato per eccesso di buon cuore, ossia Don Desiderio, Oper von Giuseppe Mosca (1816)
 Don Desiderio (Morlacchi) bzw. Don Desiderio, ovvero Il disperato per eccesso di buon cuore, Oper von Francesco Morlacchi (1829)
 Don Desiderio (Curcio), Oper von Giuseppe Curcio (1838)
 Don Desiderio (Poniatowski), Oper von Józef Michał Poniatowski (1840)